

Prénom

Patronyme 

 Pierre Marion (v. 1611-1675), évêque français ;
 Élie Marion (1678-1713), chef et prophète camisard ;
 Francis Marion (1732-1795), général américain de la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 Charles Stanislas Marion (1758-1812), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Christophe Marion (1973-), homme politique français ;
 Jean-Louis Marion (1801-1870), homme politique français ;
 Henri Marion (1846-1896), pédagogue français ;
 Antoine-Fortuné Marion (1846-1900), naturaliste français ;
 Marcel Marion (1857-1940), historien français ;
 George F. Marion (1860-1945), acteur, réalisateur et metteur en scène américain ;
  (1869-1960), urologue français ;
 Charles Marion (1887-1944), cavalier français ;
 Frances Marion (1888-1973), journaliste, écrivaine et scénariste américaine ;
 Séraphin Marion (1896-1983), historien, critique littéraire et professeur canadien.
 Oskar Marion (1896-1986), acteur autrichien ;
 Raoul Marion (1898-1992), général français ;
 Paul Marion (1899-1954), journaliste français, ministre du régime de Vichy ;
 Léo Marion (1899-1979), chimiste et professeur canadien ;
 George Marion Jr. (1899-1968), scénariste américain ;
 Louis Marcien Marion (1906-1979), homme politique provincial canadien ;
 Denis Marion (1906-2000), écrivain belge francophone ;
 Jean Marion (1912-1967), compositeur français de musique de films ;	
 Jules Marion (1884-1941), homme politique provincial canadien ;
 Pierre Marion (1914-2000), médecin français ;
 Pierre Marion (1921-2010), haut fonctionnaire français ;
 Alain Marion (1938-1998), flûtiste français ;
 Georges Marion (1943-), journaliste français ;
 Jean-Luc Marion (1946-), philosophe français ;
 Roger Marion (1947-), haut fonctionnaire français de la police ;
 Rémy Marion (1961-), photographe et naturaliste français ;
 Pascal Marion-Bourgeat (1961-), cavalier français ;
 Shawn Marion (1978-), joueur de basket-ball américain.

Pseudonyme 

 François Marion (1897-1999), écrivaine française ;	
 Marion (1933-), comédienne belge ;
 Marion, chanteuse française.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Marion, île australe sud-africaine.

Australie 
 Ville de Marion, zone d'administration locale au sud du centre-ville d'Adélaïde ;

Canada 
 Eva Marion Lake, ancien poste de services en Ontario ;
 Marion Bridge, en Nouvelle-Écosse, station météorologique ;
 Marion, faubourg d’Adélaïde ;
 Marion, lac d'Ontario ;
 Marion, lac de Colombie-Britannique.

Chypre 
 Marion, ancienne cité-État.

États-Unis 
 Marion, commune située dans l’État de l’Alabama ;
 Marion, commune située dans l’État de l’Arkansas ;
 Marion, commune située dans l’État de Caroline du Nord ;
 Marion, commune située dans l’État du Caroline du Sud ;
 Marion, commune du comté de Grant de l’État du Wisconsin ;
 Marion, commune du comté de Juneau de l’État du Wisconsin ;
 Marion, commune située dans l’État du Connecticut ;
 Marion, commune située dans l’État du Dakota du Nord ;
 Marion, commune située dans l’État du Dakota du Sud ;
 Marion, commune située dans l’État de l’Illinois ;
 Marion, commune située dans l’État de l’Indiana ;
 Marion, commune située dans l’État de l’Iowa ;
 Marion, commune située dans l’État du Kansas ;
 Marion, commune située dans l’État du Kentucky ;
 Marion, commune située dans l’État de Louisiane ;
 Marion, commune du comté de Plymouth de l’État du Massachusetts ;
 Marion, commune située dans l’État du Michigan ;
 Marion, commune située dans l’État du Mississippi ;
 Marion dans l’État de New York ;
 Marion, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Marion, commune située dans l’État de l’Ohio ;
 Marion, commune située dans l’État de l’Oregon ;
 Marion, commune en Pennsylvanie ;
 Marion, commune située dans l’État du Texas ;
 Marion, census-designated place située en Utah ;
 Marion, commune située dans l’État de Virginie ;
 Marion, commune située dans les comtés de Shawano Waupaca de l’État du Wisconsin ;
 Marion Center, borough de l’État de Pennsylvanie ;
 Marion Station, commune de l’État du Maryland ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de l'Alabama ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de l'Arkansas ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de Caroline du Sud ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de Floride ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de Géorgie ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de l'Illinois ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de l'Indiana ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de l'Iowa ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État du Kansas ;
 Comté de Marion, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État du Mississippi ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État du Missouri ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de l'Ohio ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de l'Oregon ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État du Tennessee ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État du Texas ;
 Comté de Marion, comté situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État d'Iowa ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État d'Iowa ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État d'Iowa ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État d'Iowa ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État d'Iowa ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État d'Iowa ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État d'Iowa ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État du Missouri ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État du Missouri ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État du Missouri ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État du Missouri ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État du Missouri ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État du Missouri ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État du Missouri ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État du Missouri ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État du Missouri ;
 Marion Townhip, township situé dans l'État du Missouri ;
 Marion Township, township situé dans l'État d'Illinois ;
 Marion Center Speedway Airport, aéroport du comté d'Indiana de l'État de Pennsylvanie ;
 Hôtel Francis Marion, situé à Charleston, en Caroline du Sud.

Haïti 
 Marion, rivière se jetant dans la mer des Caraïbes à Fort-Liberté.

Titre 

 Marion (1982), série de  réalisée par Jean Pignol ;
 Marion (1919), film italien réalisé par Roberto Roberti ;
 Marion (1997), film français réalisé par Manuel Poirier ;
 Marion (2009), court-métrage réalisé par Hana Geissendorfer ;
 Marión (1943), tango, musique et paroles de Luis Rubistein ;
 Marion, série télévisée de 2022.

Autres 
 Marion, méthode d’audit visant à évaluer le niveau de sécurité informatique d’une entreprise ;
 (506) Marion, astéroïde.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme belge
Patronyme canadien
Patronyme français
Homonymie de prénom
Prénom épicène
Prénom français